Charles Lynch kan syfta på:

 Charles Lynch (godsägare) (1736–1796), en plantageägare i Virginia
 Charles Lynch (politiker) (1783–1853), en överste, demokratisk politiker i Mississippi, USA
 Charles Lynch (pianist) (1906–1984), en irländsk pianist